Fänntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fänntjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (7,34 ha)
Fänntjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Fänntjärnen (Grangärde socken, Dalarna, vid Stenberget), sjö i Ludvika kommun, 
Fänntjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn